VDN steht für:
 Vector Directory Number, einen Begriff aus dem Bereich der Telefonanlagen
 Verband der Netzbetreiber beim VDEW
 Verband des Deutschen Nahrungsmittelgroßhandels
 Verband Deutscher Naturparke
 Verdienstnachweis 
 Vereinigte Deutsche Nickel-Werke, ein börsennotiertes Unternehmen (seit 2005 insolvent)
 BKK VDN, Betriebskrankenkasse der Vereinigten Deutschen Nickel-Werke
 Vin Doux Naturel, ein gespriteter Süßwein

V.D.N. steht für:
 Vereinigung der Notariatsangestellten

VdN steht für:
 Verfolgter des Naziregimes
 Vorbehalt der Nachprüfung

Abkürzung